Feyt est une commune française, située dans le département de la Corrèze,
 Le Feyt est un ruisseau français du Limousin, affluent de la Méouzette.